Quirino bezeichnet:
 Quirino, Provinz der Philippinen
 Quirino (Ilocos Sur), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Ilocos Sur
 Quirino (Isabela), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Isabela

 einen italienischen Vorname, siehe Quirin

Quirino ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Luiz Quirino Pereira (* 1979), brasilianischer Basketballspieler
 Elpidio Quirino (1890–1956), philippinischer Staatspräsident
 Ignacio Quirino (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Javier Quirino (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 José Quirino (* 1968), mexikanischer Boxer